Гимн Удмуртской Республики () — торжественное музыкально-поэтическое произведение, наряду с гербом и флагом один из государственных символов Удмуртии. Утверждён постановлением Президиума Верховного Совета Удмуртской Республики 4 ноября 1993 года и повторно утверждён Законом от 29 октября 2002 года, принятым Государственным Советом Удмуртской Республики.

Гимн исполняется на удмуртском и русском языках.

История создания 
До 1993 года Удмуртия не имела своего собственного гимна и в соответствующих случаях на её территории исполнялся государственный гимн СССР.

В стартовавшем в 1992 году конкурсе на создание Государственного гимна Удмуртской Республики участвовало около 10 работ. Победа была присуждена версии композитора Александра Германовича Корепанова. В качестве музыкальной темы он выбрал мелодию песни «Родная Кама-река», написанной в 1952 году его отцом, знаменитым удмуртским композитором Германом Афанасьевичем Корепановым.

Мелодия гимна была официально утверждена 4 ноября 1993 года, однако долгое время он существовал без слов. Лишь в 2002 году был объявлен конкурс на создание текста. В состав жюри помимо автора музыки вошли историки, этнографы, писатели, композиторы, литераторы, журналисты, культурологи региона. Из 15 человек 14 проголосовали за вариант Алексея Александровича Шепталина и Татьяны Григорьевны Владыкиной, которые представили к рассмотрению два самостоятельных произведения на русском и удмуртском языках соответственно.

Официальные тексты гимна 

Текст на удмуртском языке
Автор: Т. Г. Владыкина
 Шунды сиос ӝуато палэзез,
 Юг ӟардон вуэ музъемам.
 Оскон тӧлпо — милемлы Куншетэд,
 Дан тыныд, Доре мынам!

 Припев:
 Югдыты, Быдӟым Инмаре,
 Кыдёкысь инвисъёсмес,
 Кыдаты выль шудбурмес,
 Эрико, йӧн бурдъёсмес!

 Тон кадь мусо вань меда дуннеос,
 Кужымед пыӵа ёзвиям.
 Ӟеч ивордэ гурлало туриос,
 Дан тыныд, Доре мынам!

 Припев:
 Югдыты, Быдӟым Инмаре,
 Кыдёкысь инвисъёсмес,
 Кыдаты выль шудбурмес,
 Эрико, йӧн бурдъёсмес!

 Дун ошмес ву жильыртэ шуръёсын,
 Волга-Кам — пачыл вирсэрам.
 Россиен ӵош кайгуын но данын
 Тон, Удмуртие мынам!

 Припев:
 Югдыты, Быдӟым Инмаре,
 Кыдёкысь инвисъёсмес,
 Кыдаты выль шудбурмес,
 Эрико, йӧн бурдъёсмес!

Текст на русском языке
Автор: А. А. Шепталин
 Солнце горит в алых гроздьях рябин,
 Новый день встречает земля,
 Реет твой флаг над простором равнин,
 О Удмуртия моя!

 Припев:
 Воссияй, Отчизна моя,
 Счастьем путь нам озаряй!
 Да хранит Господь тебя,
 Расцветай, любимый край!

 Краше тебя нет на свете земли,
 Широки леса и поля,
 Весть о тебе вдаль несут журавли,
 Славься, Родина моя!

 Припев:
 Воссияй, Отчизна моя.
 Счастьем путь нам озаряй!
 Да хранит Господь тебя,
 Расцветай, любимый край!

 Каму и Волгу питала века
 Родников живая вода,
 В горе и славе с Россией всегда
 Ты, Удмуртия моя!

 Припев:
 Воссияй, Отчизна моя,
 Счастьем путь нам озаряй!
 Да хранит Господь тебя,
 Расцветай, любимый край!

См. также 
 Флаг Удмуртии
 Герб Удмуртии

Примечания

Литература 
 

Символика Удмуртии
Песни по алфавиту
Песни 1993 года
Песни на удмуртском языке
Песни на русском языке